Gubacsi Gábor (1944) síelő
Gubacsi Gábor (?) festőművész